Dieser Artikel behandelt die schwedische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022 in England. Schweden nimmt zum neunten Mal an der Endrunde teil.

Qualifikation 

Schweden wurde für die Qualifikation in Gruppe F gelost. Als Gegner wurden zugelost Island, die Slowakei,  Ungarn und Lettland. Die Schwedinnen starteten die Qualifikation mit einem Gegentor durch Lettland, konnten das Spiel aber noch mit 4:1 gewinnen. Es folgten Siege gegen Ungarn und die Slowakei ohne Gegentor. Dann folgten drei knappe Niederlagen – 2:3 in einem Freundschaftsspiel gegen die USA und beim Algarve-Cup 2020 0:1 gegen Deutschland und 1:2 gegen Dänemark. Nach einem abschließenden 2:0-Sieg gegen Gastgeber Portugal an der Algarve sollte es im April eigentlich mit der Qualifikation weitergehen. Die COVID-19-Pandemie warf den Spielplan aber durcheinander, so dass es erst im September – nun aber ohne Zuschauer – weiterging. Nach der Pause wurde mit einem 8:0 gegen Ungarn die Qualifikation fortgesetzt. Dann wurde in Island ein Punkt abgegeben, aber ein 1:1 erzielt, so dass ein 0:0 im Rückspiel reichen würde um den direkten Vergleich mit den Isländerinnen zu gewinnen. Nach einem 7:0 gegen Lettland sicherten sich die Schwedinnen durch ein 2:0  gegen Island den Gruppensieg und damit die vorzeitige Qualifikation.

Insgesamt wurden 30 Spielerinnen in der Qualifikation eingesetzt, alle acht Spiele machten Magdalena Eriksson und  Sofia Jakobsson mit. Je einmal fehlten Jonna Andersson, Kosovare Asllani und Linda Sembrant. Erstmals in der Nationalmannschaft kamen während der Qualifikation Rebecka Blomqvist (eingewechselt im ersten Qualifikationsspiel) und Filippa Curmark (Einwechslung im zweiten Spiel gegen Lettland) zum Einsatz.

Beste Torschützinnen waren Anna Anvegård mit fünf und Lina Hurtig sowie Linda Sembrant mit je vier Toren. Insgesamt konnten 19 Spielerinnen ein Tor beitragen, mehr Torschützinnen hatte nur die deutsche Mannschaft (22) in der Qualifikation.

Tabelle

Vorbereitung 

Zwischen dem Ende der Qualifikation und dem Beginn der EM-Endrunde liegen diesmal aufgrund der Verschiebung der Endrunde aufgrund der COVID-19-Pandemie knapp 19 Monate. In diese Zeit fielen die Teilnahme der Schwedinnen bei den ebenfalls um ein Jahr verschobenen Olympischen Spielen 2020, bei denen sie die Silbermedaille gewannen, der Gewinn des Algarve-Cups 2022 und der Beginn der Qualifikation für die WM 2023, die nach der EM abgeschlossen wird. Die Schwedinnen konnten sich aber bereits im vorletzten Spiel im April 2022 als erste europäische Mannschaft qualifizieren. Im Jahr der EM-Endrunde fanden bisher folgende Spiele statt, bzw. sind geplant:

Kader 
Die in der Tabelle gelisteten Spielerinnen wurden am 7. Juni für die EM-Endrunde nominiert. Für Torhüterin Hedvig Lindahl und die europäische Rekordnationalspielerin Caroline Seger ist es die fünfte Teilnahme.

Endrunde 

Bei der Auslosung am 28. Oktober 2021 wurde Schweden in die Gruppe mit Titelverteidiger Niederlande, Russland sowie der Schweiz gelost. Gegen alle drei Mannschaften ist die Bilanz positiv. Gegen die Niederlande konnten die Schwedinnen zehnmal gewinnen, fünfmal ein Remis erreichen und verloren sieben Spiele, davon das bisher letzte im Halbfinale der WM 2019 mit 0:1 nach Verlängerung. Gegen die Schweiz zählt der schwedische Verband zwölf Siege bei nur einer Niederlage im April 2015. Am 2. Mai erklärte die UEFA, dass Portugal aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine den Platz der russischen Mannschaft bei der EM-Endrunde erhält. Portugal war in den Play-Offs an Russland gescheitert. Gegen Portugal gewannen die Schwedinnen neunmal, zweimal gingen sie als Verliererinnen vom Platz – zuletzt beim Algarve-Cup 2019.

Gruppenspiele 

|}

|}

K.-o.-Runde 

|}

Einzelnachweise und Fußnoten 

Schweden
2022 Frauen